Lūgovoy kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Kulan (ort), Zjambyl, 
 Lugovoj (ort), Zjambyl, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar